Continental poate fi:

 Continental AG, producător german de componente auto
 Continental Hotels, lanț de hoteluri din România
 Continental Airlines
 Continental Army
 Continental Navy
 Continental Wind Partners
 Congresul Continental
 Primul Congres Continental
 Al Doilea Congres Continental